Frank de Bleeckere (Oudenaarde, Flandes Oriental, Bèlgica, 1 de juliol del 1966) és un àrbitre de futbol flamenc. És professional des de l'1 de gener del 1998, i internacional FIFA des del 2001. Entre d'altres, ha arbitrat la Copa del Món de Futbol de 2006 i l'Eurocopa 2008.

Àrbitres de la Copa del Món de Futbol de 2010
Futbol a Bèlgica
Àrbitres de la Copa del Món de Futbol de 2006
Àrbitres de futbol europeus
Esportistes d'Oudenaarde